Voici la liste des planètes mineures numérotées de 33001 à 34000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps (jusqu'à plusieurs années, voire décennies) après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

33001-33100

33101-33200

33201-33300

33301-33400

33401-33500

33501-33600

33601-33700

33701-33800

33801-33900

33901-34000 

33001-34000